Obolonnja (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Obolonnja (Dolyna); Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Dolyna
 Obolonnja (Korop); Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop